22-га дивізія→23-тя дивізія→24-та дивізія
23-тя дивізія — найменування дивізій у деяких країнах світу у різні часи.

23-тя піхотна дивізія (Велика Британія)



23-тя піхотна дивізія «Феррара»



23-тя піхотна дивізія (Німецька імперія)
 23-тя резервна дивізія (Німецька імперія)

23-тя гірська дивізія СС «Кама» (2-га хорватська)
 23-тя добровольча танково-гренадерська дивізія СС «Недерланд» (1-ша голландська)
 23-тя зенітна дивізія (Третій Рейх)
 23-тя піхотна дивізія (Третій Рейх)
 23-тя танкова дивізія (Третій Рейх)



23-тя піхотна дивізія (Російська імперія)

23-тя стрілецька дивізія (РСЧА, I формування) — (1918—1920)
 23-тя стрілецька дивізія (РСЧА, II формування) — (1920)
 23-тя стрілецька дивізія (СРСР, I формування) — (1922—1943)
 23-тя стрілецька дивізія (СРСР, II формування) — (1943—1945)
 23-тя гвардійська мотострілецька Таманська ордену Жовтневої революції Червонопрапорна ордену Суворова дивізія ім. М. І. Калініна дивізія — (1953—1964) I формування
 23-тя гвардійська мотострілецька Бранденбурзька ордена Леніна Червонопрапорна ордена Суворова дивізія — (1964—1992) II формування
 23-тя танкова дивізія (СРСР)
 23-тя гвардійська винищувальна авіаційна дивізія (СРСР)
 23-тя важка бомбардувальна авіаційна дивізія (СРСР)
 23-тя змішана авіаційна дивізія (СРСР)

23-тя кавалерійська дивізія (США)
 23-тя піхотна дивізія (США)



23-тя піхотна дивізія (Японська імперія)